Виктор Евгеньевич Кондратов  (24 сентября 1942 года — 10 января 2018 года) — российский политик, представитель от исполнительного органа государственной власти Приморского края в Совете Федерации ФС РФ (2006—2010), член Комитета СФ по вопросам местного самоуправления, член Комиссии СФ по взаимодействию со Счетной палатой РФ, член Комиссии СФ по национальной морской политике.

Биография 
Виктор Кондратов родился 24 сентября 1942 года в городе Самарканде. Окончил обучение в Одесском высшем инженерном морском училище. В 1973 году завершил обучение в Высшей школе КГБ СССР имени Ф.Э.Дзержинского.

Трудовую деятельность начал на судах Черноморского морского пароходства; с 1973 года служил в органах КГБ СССР. 

С 1981 по 1983 год – начальник управления КГБ по городу Севастополю. В 1991 году назначен начальником управления агентства федеральной безопасности, затем – Федеральной службы безопасности (ФСБ) Приморского края. 

С 1997 по 1999 год, Кондратов работал полномочным представителем президента РФ в Приморском крае. В марте 1999 года переведён в Центральный аппарат ФСБ России в Москву. Официальный представитель ФСБ России в Республике Молдова и Приднестровье.

В декабре 2006 года делегирован в Совет Федерации. Полномочия прекращены в апреле 2010 года. На протяжении трёх лет работы в Совете Федерации был членом Комитета Совета Федерации по вопросам местного самоуправления. 

После освобождения должности сенатора вышел на заслуженный отдых.

Проживал в городе Владивостоке. Умер 10 января 2018 года.

Награды 
Награждён:
 орденом Почета, 
 Орден «За военные заслуги» (Россия)
 медаль "За отличие в военной службе" III степени, 
 медаль "За отличие в военной службе" II степени, 
 медаль "За отличие в военной службе" I степени, 
 юбилейная медаль "300 лет Российскому флоту"

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте Совета Федерации
 
Члены Совета Федерации России (с 2000) 
Генерал-лейтенанты (Российская Федерация) 
Сотрудники ФСБ